Blue Book – rivista americana del XX secolo
 Blue Book – standard riguardante le specifiche per i CD audio
 Progetto Blue Book – progetto sullo studio degli UFO del governo statunitense
 Project Blue Book - serie televisiva statunitense del 2019 basata sul progetto omonimo
 Nomenclature of Organic Chemistry – libro della IUPAC comunemente chiamato Blue Book